Le donne vendicate – opera giocosa di Gioacchino Cocchi del 1751 su libretto di Carlo Goldoni
 Le donne vendicate – opera  di Giuseppe Scolari del 1757 su libretto di Carlo Goldoni
Le donne vendicate – intermezzo per musica di Niccolò Piccinni del 1763 su libretto di Carlo Goldoni
 Le donne vendicate – opera buffa di Gaetano Monti del 1781 su libretto di Giuseppe Palomba
 Le donne vendicate – commedia in due atti di Domenico Cimarosa